Абілов Анатолій Абілович — учасник радянсько-німецької війни 1941—1945, командир стрілецького полку, підполковник Червоної Армії, Герой Радянського Союзу.
 Ісмаїл Абілов — болгарський борець вільного стилю, дворазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, чемпіон Олімпійських ігор.
 Абілов Шерхан Абдійович — радянський і російський актор